Серия А 2013/2014 — восемьдесят второй сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 24 августа 2013 года и завершился 18 мая 2014 года. Чемпионом в 30-й раз стал туринский «Ювентус».

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Палермо», «Сиена» и «Пескара». Их заменили «Сассуоло» и «Верона», занявшие соответственно 1-е и 2-е места в Серии B 2012/13, а также «Ливорно», победивший в плей-офф Серии B.
This

Клубы-участники

Представительство по областям

Тренерские перестановки

В межсезонье

По ходу сезона

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица 

источник legaseriea.it

Календарь игр

Статистика

Бомбардиры 

Примечания:
 В скобках указаны голы, забитые с пенальти.
 5 футболистов забили по 8 мячей.
 11 футболистов забили по 7 мячей.
 9 футболистов забили по 6 мячей.

Голевые передачи

Хет-трики

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира

2013/2014
Италия
Футбол в Италии в 2013 году
Футбол в Италии в 2014 году